La saison 2013-2014 de Pro A est la quatre-vingt-douzième édition du championnat de France de basket-ball, la vingt-septième depuis la création de la LNB et la vingt-et-unième sous l'appellation « Pro A ». Le premier niveau du championnat oppose seize clubs français en une série de trente rencontres jouées durant la saison régulière.

Le championnat est remporté par le club du Limoges CSP, marquant ainsi son retour au plus haut niveau après 14 années d'absence.

À l'issue de la saison régulière, les huit premières équipes au classement sont qualifiées pour les playoffs. Le vainqueur de ces playoffs est désigné « Champion de France ».

Les équipes classées quinzième et seizième à l'issue de la saison régulière sont reléguées en Pro B.

Clubs participants

Projet d'élargissement à 18 clubs 
La LNB prévoyait le passage de la division de 16 à 18 équipes en accordant deux invitations sur dossier. Début janvier, elle avait reçu la candidature de dix équipes engagées durant la saison 2012-2013 dans les championnats de Pro A, Pro B et NM1. Mais le projet a été suspendu dès le mois de juin et remis à l'année suivante.

Clubs engagés pour la saison 2013-2014 

Les quatorze premiers du championnat de France de basket-ball de Pro A 2012-2013 et les deux qualifiés du championnat de Pro B 2012-2013 participent à la compétition.

Légende des couleurs

Saison régulière

Classement de la saison régulière 

|

|}

Date de mise à jour : 05/05/2014
Note : Les huit premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les deux derniers sont relégués en Pro B.Le classement est fonction du ratio de victoires par rapport au nombre de matchs disputés.

Matchs de la saison régulière 

Date de mise à jour : 05/05/2014

Équipe leader journée par journée

Évolution du classement

Leaders statistiques de la saison régulière

Records statistiques de la saison régulière

Playoffs

Tableau des playoffs

Récompenses individuelles

Champions de France 
{{Boîte déroulante/début|couleurFondT=#007945|align=center|titre= 
4. Joseph Gomis, 5. Valentin Estienne, 6. Alex Acker, 9. Joris Ortega, 10. Johan Petro, 11. Taurean Green, 12. Lucas Paoletti, 13. Paul Rigot,14. Fréjus Zerbo, 16. Nobel Boungou Colo, 18. Adrien Moerman, 20. J. R. Reynolds, 24. JK Edwards, 32. Gaylor Curier, 35. Sade Aded Hussein, - Willem CustosNon conservés : 31. Eric Williams, 42. Alex Oriakhi

Entraîneur : Jean-Marc Dupraz

Trophées LNB 

Les trophées LNB des championnats 2013-2014 de Pro A, Pro B et Espoirs Pro A ont été remis au cours d'une soirée organisée le 9 mai 2014.

Meilleures évaluations par journée de la saison régulière

MVPs par mois de la saison régulière 
Les trophées de  du mois sont décernés par la LNB en partenariat avec L’Équipe et Sport +, à la suite des votes des téléspectateurs pour trois nominés.

Clubs engagés en Coupe d'Europe

Notes et références

Voir aussi 

 All-Star Game LNB 2013
 Leaders Cup 2014
 Coupe de France 2013-2014
 Saison 2013-2014 de Pro B
 Saison 2013-2014 de Nationale 1
 Saison 2013-2014 de LFB (féminin)
 Saison 2013-2014 de Ligue 2 (féminin)

Lien externe 
 Site officiel de la LNB

2014
Basket-ball M1
France M1
Championnat M1